Unwed Father – film per la televisione del 1974 diretto da Jeremy Kagan
 Ragazzo padre (Unwed Father) – film per la televisione del 1997 diretto da Michael Switzer